Roomrana – oficjalny hymn Asyryjczyków zamieszkujących Irak i hymn asyryjskiego ruchu niepodległościowego.

Tekst
ܩܵܐ ܪܘܼܡܪܵܡܵܐ ܕܫܸܡܵܐ ܪܵܡܵܐ
ܕܐܘܼܡܬܲܐ ܐܵܬܘܿܪ ܟܵܠܲܚ ܒܫܠܵܡܵܐ
ܗܿܝ ܕܗܘܸܐ ܠܵܗܿ ܕܲܪܓܘܼܫܬܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ
ܩܵܐ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܐܲܒܼܵܗܵܬܲܢ
ܐܵܢܝܼ ܕܦܪܸܣܠܗܘܿܢ ܠܡܸܬ ܥܲܡܪܵܢܝܼܬܵܐ
ܐܵܢܝܼ ܕܡܗܘܼܪܝܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐܵܗ ܒܲܪܢܵܫܘܼܬܵܐ
ܕܥܵܡܪܵܐ ܗܘܵܐ ܒܫܠܵܡܵܐ ܗܲܠ ܐܵܒܵܕܘܼܬܵܐ
ܕܚܲܝܘܿܗܿ ܥܵܒܼܪܝܼ ܗܘܵܘ ܒܪܘܵܚܲܢܝܘܼܬܵܐ
ܕܝܵܪܡܵܐ ܗܘܵܐ ܒܡܵܪܝܵܐ ܓܵܘ ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ

Transkrypcja
Qa Roomrama D-Shima Rama
D-Umtan Atoor Kalakh B-Shlama
Ay D-Veela Dargooshta D-Mardoota
Qa Eeqara D-Avahatan
Aney D-prisloon L-Mitamranita
Aney D-Mhoodyaloon Ah Barnashoota
D-Amrawa B-Shlama Hal Abadoota
D-Khayo Oree'wa B-Rwakhaniyoota
D-Yarmava B-Marya Go Elayoota

Asyryjczycy (współcześni)